Vormsi se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Vormsi, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Entități geografice
 Vormsi, insulă în Marea Baltică, care face parte din componența Estoniei